Кобан может означать:

Имя 
 Кобан — половецкий хан XII века.

Топонимы 
 Кобан — главный город муниципалитета Кобан и департамента Альта-Верапас, Гватемала.
 Кобан — село в Пригородном районе Северной Осетии, Россия.

Другое 
 Кобан — японская золотая монета периода Эдо.
 Кобан (交番) — минимальная структурная единица в системе японской полиции.
 Кобан, Рита — иногда используемая транскрипция фамилии венгерской спортсменки Риты Кёбан (гребля на байдарке).

См. также 
 Кобанская культура
 Кобаны